Le Droit de lire est une nouvelle de Richard Stallman, fondateur du mouvement pour les logiciels libres, publiée en 1997. Il s'agit d'une mise en garde qui se passe dans un avenir où des technologies de contrôle de la copie sont employées pour restreindre la lecture des livres: partager un livre ou autre œuvre écrite est un crime passible d'emprisonnement.

En particulier, cette nouvelle montre l'impact d'un tel système sur les exigences faites aux étudiants d'université. L'un d'eux fait face à un dilemme où il doit décider s'il va prêter son ordinateur à une étudiante qui pourrait peut-être alors accéder illégalement aux documents qu'il a achetés.

Ce récit a la caractéristique d'avoir été écrit avant l'adoption généralisée des technologies de gestion des droits numériques et d'avoir prédit les tentatives d'utiliser l'ordinateur pour restreindre l'usage que font les usagers des documents, comme l'informatique de confiance qui serait sans plus opportunément appelée « informatique de méfiance ».

Liens externes
 Le droit de lire (traduction française)
 The Right to Read (version originale anglaise)

Nouvelle américaine parue en 1997
Communauté du logiciel libre